Boçac (Avairon), municipi al departament de l'Avairon (regió d'Occitània, França)
 Boçac (Cruesa), municipi a departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)
 Boçac (Òlt), municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França)
 Boçac d'Arona, municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Boçac de Montagut, municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cantó de Boçac, cantó al districte de Garait del departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)